Il doppio del torneo di tennis Burbank Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Scott Humphries e Chris Woodruff che hanno battuto in finale Jeff Coetzee e Tuomas Ketola 7-5, 1-6, 6-4.

Teste di serie 

 Devin Bowen /  Ashley Fisher (semifinali)
 Paul Goldstein /  Mark Merklein (semifinali)

 Scott Humphries /  Chris Woodruff (Campioni)
 Jeff Coetzee /  Tuomas Ketola (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Burbank Challenger 2001